Авецца́но  () — коммуна и город в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчинена административному центру провинции Л’Акуила.

Население составляет 40 957 человек (на 2008 г.), плотность населения составляет 393,7 чел./км². Занимает площадь 104,04 км². Почтовый индекс — 67051 . Телефонный код — 0863.

Покровителями города считаются Madonna di Pietraquaria и св. апостол Варфоломей. Праздник города ежегодно празднуется 27 апреля.

Известные уроженцы и жители 
 Марио Челио (1921—1944) — итальянский солдат, танкист, участник Движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1944, посмертно).

Примечания

См. также 
 Землетрясение в Авеццано

Ссылки 
  Официальный сайт города Авеццано 
 

Города Италии